Кавказкабель (завод)
 Кавказкабель (футбольный клуб)